Die B Grupa 2007/08 war die 59. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 18. August 2007 und endete am 17. Mai 2008.

Modus 
Die 28 Mannschaften wurden geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten an 26 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Meister stiegen direkt in die A Grupa auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten den dritten Aufsteiger aus.

Die jeweils letzten zwei Teams stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Play-off 
Das Spiel fand am 24. Mai 2008 in Lowetsch statt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2007 08
Fußballsaison 2007/08